Charmed steht für:

 Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Charmed – Zauberhafte Hexen
 Charmed (Fernsehserie), Reboot der Serie Charmed – Zauberhafte Hexen
 Charmed (Band), kurzlebige norwegische Girlgroup